Ondyny – mitologiczne boginki zamieszkujące jeziora i rzeki
 Ondyna (Undine) – opera E.T.A. Hoffmanna
 Ondyna (Ondine, ou La naïade) – balet z 1843 Jules’a Perrota (choreografia) i Cesarego Pugniego (muzyka) 
 Ondyna – balet z 1958 Hansa Wernera Henze (choreografia) i Fredericka Ashtona (muzyka)
 Ondyna – sztuka teatralna Jeana Giraudoux

Zobacz też 
 Ondine – film irlandzko-amerykański
 (92) Undina – planetoida
 klątwa Ondyny – rzadka choroba